Servi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Servi (1984–2013), italienischer Fußballspieler
 Helli Servi (1923–1990), österreichische Schauspielerin
Siehe auch:
 Serwy
 Zervi